Regementsgatan är ett vanligt gatunamn i svenska garnisonsstäder. I regel betecknar gatunamnet gatan till och från regementet i staden.

Gator
Regementsgatan, Borås
Regementsgatan, Eksjö
Regementsgatan, Enköping
Regementsgatan, Jönköping
Regementsgatan, Karlstad
Regementsgatan, Kristinehamn
Regementsgatan, Linköping
Regementsgatan, Malmö
Regementsgatan, Solna
Regementsgatan, Strängnäs
Regementsgatan, Södertälje
Regementsgatan, Skövde
Regementsgatan, Umeå
Regementsgatan, Visby
Regementsgatan, Vänersborg
Regementsgatan, Västerås
Regementsgatan, Ystad
Regementsgatan, Östersund